Vemić ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Vemić (* 1976), serbischer Tennisspieler
 Miloš Vemić (* 1987), serbischer Volleyballspieler